Diaptomus — род веслоногих ракообразных из семейства Diaptomidae отряда каляноид. По размеру и внешнему виду похожи на циклопов, также имеют один глазок. Однако у них есть характерные очень длинные первые антенны, которые превышают длину тела. Кроме того, самки несут яйца в одном мешке, а не в двух мешках, как у циклопов.

Diaptomus обитают в больших пресноводных озерах и спокойных водах.

Классификация 
В род включают более 60 видов. Многие виды, ранее относимые к роду Diaptomus, теперь находятся в отдельных родах: Aglaodiaptomus и Notodiaptomus. Один вид, немецкий эндемик D. rostripes, включен в Красную книгу МСОП как вид с недостатком данных (DD).

 Diaptomus affinis Ulyanin, 1875
 Diaptomus africanus Daday, 1910
 Diaptomus alpestris (Vogt, 1845)
 Diaptomus angustaensis Turner, 1910
 Diaptomus armatus Herrick, 1882
 Diaptomus azureus Reid, 1985
 Diaptomus barabinensis Stepanova, 2008
 Diaptomus bidens Brehm, 1924
 Diaptomus biseratus Gjorgjewic, 1907
 Diaptomus borealis (Fischer, 1851)
 Diaptomus caeruleus (Koch, 1844)
 Diaptomus caesius (Koch, 1844)
 Diaptomus carinifera Lowndes, 1934
 Diaptomus carnicus Senna, 1890
 Diaptomus castaneti Burckhardt, 1920
 Diaptomus castor (Jurine, 1820)
 Diaptomus claviger O. F. Müller, 1785
 Diaptomus cookii King, 1855
 Diaptomus cyaneus Gurney, 1909
 Diaptomus falcifer Daday, 1905
 Diaptomus falsomirus Kiefer, 1972
 Diaptomus flagellatus Ulyanin, 1874
 Diaptomus flagellifer Brehm, 1953
 Diaptomus fluminensis Reid, 1985
 Diaptomus fuscatus Brady, 1913
 Diaptomus ganesa (Brehm, 1950)
 Diaptomus gatunensis Marsh, 1913
 Diaptomus giganteus Herrick, 1881
 Diaptomus glacialis Lilljeborg, 1889
 Diaptomus guernei Imhof, 1891
 Diaptomus helveticus Imhof, 1885
 Diaptomus hyalinus (Koch, 1844)
 Diaptomus informis (Kiefer, 1936)
 Diaptomus innominatus Brady, 1907
 Diaptomus kenitraensis Kiefer, 1926
 Diaptomus kentuckyensis Chambers, 1881
 Diaptomus kincaidi Damkaer, 1988
 Diaptomus leoninicollinus Marsh, 1913
 Diaptomus ligericus Labbé, 1927
 Diaptomus lighti M. S. Wilson, 1941
 Diaptomus ligusticus Brian, 1927
 Diaptomus linus Brandorff, 1973
 Diaptomus longicornis Nicolet, 1848
 Diaptomus maria King, 1855
 Diaptomus meridionalis Kiefer, 1933
 Diaptomus mirus Lilljeborg in Guerne & Richard, 1889
 Diaptomus muelleri (Ferussac, 1806)
 Diaptomus negrensis Andrade & Brandorff, 1975
 Diaptomus nigerianus Brady, 1910
 Diaptomus ovatus (Koch, 1844)
 Diaptomus palustris Kiss, 1960
 Diaptomus pattersonii (Templeton, 1838)
 Diaptomus pictus Brady, 1913
 Diaptomus pollux King, 1855
 Diaptomus rehmanni Grochmalicki, 1913
 Diaptomus rostripes Herbst, 1955
 Diaptomus rubens (O. F. Müller, 1785)
 Diaptomus rubens (Koch, 1844)
 Diaptomus santafesinus Ringuelet & Ferrato, 1967
 Diaptomus silvaticus S. Wright, 1927
 Diaptomus staphylinus (Milne Edwards, 1840)
 Diaptomus tenuicornis (Dana, 1849)
 Diaptomus trybomi Lilljeborg in Guerne & Richard, 1889
 Diaptomus uxorius King, 1855
 Diaptomus vexillifer Brehm, 1933
 Diaptomus wolterecki (Brehm, 1933)
 Diaptomus zografi Kritchagin, 1887

Примечания 

Каляноиды